В 2006 году Россия являлась мировым лидером по запускам ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила 38 %.

Список космических запусков России в 2006 году.

Статистика 
Количество запусков: 25

Успешных запусков: 23

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 2006 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Тема на форуме журнала «Новости Космонавтики»